Rottka ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Ulrich Rottka (1895–1979), deutscher Jurist
 Helmut Rottka (1931–2022), deutscher Mediziner und Ernährungswissenschaftler